Holzpoint ist der Name folgender Orte:

  Holzpoint (Gemeinde Naarn), Ortsteil von Naarn im Machlande, Bezirk Perg, Oberösterreich
  Holzpoint (Gemeinde Pfaffing), Ortschaft von Pfaffing, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich